Деннис Торсет Йонсен (; 17 февраля 1998 Шиен, Норвегия) — норвежский футболист, вингер итальянского клуба «Венеция».

Клубная карьера 
Йонсен — воспитанник клубов «Тиллер», «Русенборг» и нидерландского «Херенвена». Летом 2017 года Деннис перешёл в амстердамский «Аякс». Сумма трансфера составила 2 млн. евро. Для получения игровой практики Йонсен начал выступать за дублирующую команду. 18 августа в матче против «Камбюра» он дебютировал в Эрстедивизи. 26 ноября в поединке против «Роды» Деннис дебютировал за основной состав в Эредивизи.

В начале 2019 года Йонсен был отдан в аренду в «Херенвен». 2 февраля в матче против «Витесса» он дебютировал за команду. Летом того же года на правах аренды присоединился к ПЕК Зволле.

25 августа 2020 года перешёл в итальянский клуб «Венеция».

Личная жизнь 
Отец Денниса —  также являлся профессиональным футболистом. Младший брат Микаэль Йонсен — профессиональный футболист.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Венеция»